Потанцуем? либо Давайте потанцуем? () — название нескольких произведений:
 «Потанцуем?» — фильм-мюзикл Марка Сэндрича с Фредом Астером и Джинджер Роджерс в главных ролях (США, 1937).
 «Потанцуем?» («Shall We Dance?») — песня Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна из мюзикла «Король и я».
 «Давайте потанцуем?» — фильм Масаюки Суо с Кодзи Якусё и Тамиё Кусакари в главных ролях (Япония, 1996).
 «Давайте потанцуем» — фильм Питера Челсома с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес в главных ролях (США, 2004).
 «Давайте потанцуем» — фильм 2006 года (Египет).